Кубок Уайтмен () — ежегодный матч между женскими теннисными сборными США и Великобритании, проводившийся с 1923 по 1989 год. Назван в честь учредительницы главного приза, многократной победительницы чемпионата США по теннису Хейзел Хочкисс-Уайтмен.

История 
Кубок Уайтмен был учреждён в 1923 году после того, как не получила поддержки идея проведения женского международного командного теннисного турнира, аналогичного Кубку Дэвиса у мужчин (даже через 12 лет после этого, возражая против проведения подобного турнира, один из теннисных функционеров указывал, что лишь немногие страны, не включавшие даже Францию и Германию, могут выставить команду, способную бороться в нём за победу). Вместо этого знаменитая американская теннисистка Хейзел Хочкисс-Уайтмен в порядке частной инициативы пожертвовала Ассоциации лаун-тенниса Соединённых Штатов серебряный кубок, предназначенный победительницам командных соревнований. Кубок Уайтмен был разыгран впервые в этом же году между командами США и Великобритании. С первого матча сформировалась ставшая постоянной схема розыгрыша, состоявшая из пяти матчей в одиночном и двух в парном разряде. Четыре из пяти одиночных игр игрались между первыми и вторыми ракетками каждой страны, ещё одну игру проводили между собой третьи ракетки. Ни одна теннисистка не могла участвовать больше чем в одной парной игре, что обеспечивало участие в матчах как минимум четырёх теннисисток с каждой стороны.

Если вначале ожидалось, что Кубок Уайтмен, как Кубок Дэвиса, перерастёт рамки соревнования двух ведущих теннисных держав и станет всемирным соревнованиям, этим надеждам не суждено было сбыться. В 1960-е годы под эгидой Международной федерации лаун-тенниса был учреждён международный Кубок Федерации, действительно ставший аналогом Кубка Дэвиса, а Кубок Уайтмен на протяжении всей своей истории так и остался внутренним делом США и Великобритании, проходя поочерёдно то в одной, то в другой стране. Довольно скоро стало ясно, что американки в этом соревновании значительно сильней: если из первых десяти розыгрышей они победили в шести, то уже с 1931 года началась серия их побед, продлившаяся до начала Второй мировой войны и продолжившаяся после неё. Британкам пришлось ждать своей следующей победы до 1958 года. Ещё одна длинная серия американских побед заняла всё следующее десятилетие, а с 1979 года они снова начали беспроигрышную серию, продлившуюся до 1989 года и включавшую шесть побед с сухим счётом. После поражения в 1989 году британская сторона объявила об отказе от дальнейшего участия в Кубке Уайтмен. К этому моменту на счету британок было 10 побед в матчах против 51 победы США.

Рекордсменкой Кубка Уайтмен по количеству проведённых матчей является британка Вирджиния Уэйд — 21 матч с 1965 по 1985 год. С американской стороны наибольшее количество матчей сыграла Крис Эверт. Ей же принадлежит рекорд в одиночных встречах — 26 побед и ни одного поражения.

Статистика матчей

Статистика побед

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Кубок Уайтмен